Bruck steht für:

 Bruck (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 bruck, US-amerikanische Typbezeichnung einer Kombination aus Bus und Lkw, siehe Kombinationsbus #Vereinigte Staaten

Bruck ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich
 Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark

Gemeinden:
 Bruck in der Oberpfalz, Markt im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Bruck (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Bruck an der Leitha, Bezirkshauptstadt in Niederösterreich
 Bruck an der Großglocknerstraße, Gemeinde im Bundesland Salzburg
 Bruck an der Mur, Bezirkshauptstadt in der Steiermark
 Bruck am Ziller, Gemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol

Ortsteile in Deutschland:
 Bruck (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Bruck (Bad Hindelang), Ortsteil des Marktes Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bruck (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg (Oberfranken), Landkreis Hof, Bayern
 Bruck (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Bruck (Burk), Ortsteil der Gemeinde Burk, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bruck (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Brück (Dettelbach), Ortsteil der Stadt Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Bruck (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bruck (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bruck (Emmerting), Ortsteil der Gemeinde Emmerting, Landkreis Altötting, Bayern
 Bruck (Erlangen), Ortsteil der Stadt Erlangen, Bayern
 Bruck (Gangkofen), Ortsteil der Stadt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bruck (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Bruck (Kirchdorf im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Bruck (Künzing), Ortsteil der Gemeinde Künzing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Bruck (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Bruck (Lorch),  Weiler in Lorch im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Bruck (Marxheim), Ortsteil der Gemeinde Marxheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Bruck (Neuburg an der Donau), Ortsteil der Stadt Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Bruck (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bruck (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau (Rottal), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bruck (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bruck (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bruck (Velden), Ortsteil des Marktes Velden (Vils), Landkreis Landshut, Bayern
 Bruck (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Ortsteile in Österreich:
 Bruck am Ostrong, Ortschaft und Katastralgemeinde von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Bruck (Gemeinde Puchberg), Ortsteil von Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Bruck (Gemeinde Andorf), Ortschaft von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft von Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Lambrechten), Ortschaft von Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Palting), Ortschaft von Palting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bruck an der Aschach, Ortschaft und Katastralgemeinde Bruck von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Piberbach), Ortsteil von Piberbach, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Bruck bei Hausleiten und Bruck bei Tödling, Ortschaften von St. Florian, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Schwand) und Bruck im Holz, Ortschaften von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Senftenbach), Ortschaft von Senftenbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Wippenham), Ortschaft von Wippenham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Zell), Ortschaft von Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bruck (Gemeinde Lamprechtshausen), Ortschaft von Lamprechtshausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Bruck an der Lafnitz, Ortsteil von Sankt Lorenzen am Wechsel und Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Bruck (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

historische Orte:
 Bruck, Kernstadt von Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Bruck an der Mur, Bezirk und Gerichtsbezirk in der Steiermark, Österreich
 Bruck, Broc FR, Gemeinde im Kanton Fribourg, Schweiz
 Bruck an der Donau, Most pri Bratislave, Gemeinde in der Slowakei
 Bruck am Hammer, Brod nad Tichou, Gemeinde im Okres Tachov, Tschechien
 Bruck, Mostek, Ortsteil der Gemeinde Křižovatka, Tschechien
 Bruck, Nebřeziny, Ortsteil der Gemeinde Plasy, Tschechien
 Bruck, Rotte der Fraktion Bruggen in der Gemeinde St. Veit in Defereggen, siehe Bruggen (Dorf, Gemeinde St. Veit in Defereggen)

Bauwerke:
 Schloss Bruck (Peuerbach), Schloss in der Stadtgemeinde Peuerbach, Oberösterreich
 Schloss Bruck (Lienz), Burg in der Nähe der Stadt Lienz, Osttirol

Siehe auch:
 Lange Bruck (Rheinbrücke zwischen Straßburg und Kehl)
 Unterbruck (Begriffsklärung)
 Brug (Begriffsklärung)
 Brugg (Begriffsklärung)
 Bruk (Begriffsklärung)
 Brück (Begriffsklärung)